Пти́чья — топоним.

Россия

Чукотский автономный округ 
 Птичья — река, впадает в оз. Птичье, координаты 65°25' с. ш. 175°22' в. д., код ГКГН 765618
 Птичья — гора, юго-восточнее г. Хмурая, координаты 62°35' с. ш. 176°32' в. д., код ГКГН 789673
 Птичья — гора, западный берег залива Креста Берингова моря, северо-западнее бугра Ровный, координаты 65°59' с. ш. 179°12’W, код ГКГН 156834

Украина 
 Птичья () — село, центр Птичского сельского совета Дубенского района Ровненской области.

См. также 
 Птичье
 Птичьи
 Птичий